KKK se poate referi la:
 Ku Klux Klan, numele mai multor organizații rasiste
 Kinder, Küche, Kirche („copii, bucătărie, biserică”), o veche expresie germană care denotă concepția despre rolul femeii în societate